Зденек Кроупа (; , , ныне Пардубицкий край, Чехия — , Брно, Чехия) — выдающийся чешский оперный певец (бас).

Биография 
Унаследовал талант от своей матери, артистки любительского театр. Образование получил в высшей государственной школе промышленного строительства в Брно. Работал некоторое время по специальности.

Позже занялся вокалом. Ученик Танкреди Пазеро,  благодаря таланту и прекрасному голосу был принят в коллектив Национального театра в Брно.

Первое сольное выступление состоялось в августе 1946 года. В 1947—1948 годах выступал на сцене Государственной оперы в Остраве.

С 1970 года до выхода на пенсию в 1991 году пел в австрийском национальном театре в Линце. Услышав выступление Кроупы, Герберт фон Караян предложил ему перейти в Венскую государственную оперу, однако власти ЧССР не дали на это согласие.

В числе главных ролей певца были оперы «Фальстаф», «Борис Годунов», Рокко в «Фиделио», Мефистофель в «Фаусте», злодей Даппертутто в «Сказках Гофмана», «Набукко» и др.

Снялся в нескольких фильмах «Dalibor» (1956), «Poupě» (Телевизионный фильм, 1967), «Čertova stěna» (Телевизионный фильм, 1973).

Награды 
 1973 — Премия за художественное исполнение — за роль Браконьера в опере чешского композитора Леоша Яначека «Приключения лисички-плутовки».
 1979 — Медаль за заслуги — за популяризацию произведений Леоша Яначека.
 1994 — Почëтный гражданин города Адамов.

Ссылки 
 Zdeněk Kroupa 
 Zdeněk Kroupa — O Chi Piange — Nabucco

Басы